Свјатослав III Всеволодович (; 1126 — 27. јул 1194) био је черниговски и кијевски кнез. 

Заузео је Кијев 1174. године, али га је напустио; поново га је заузео 20. јула 1176. године и прогласио се великим кнезом. Снаге половецког кана Кончака (Кумани) разбио је 1184. године на реци Угри, а 1. марта 1185. године и на реци Хорољу. 

Отац му је Всеволод II Кијевски.

Породично стабло

Извори 
 Војна енциклопедија, том 9 (532)

Умрли 1194.
Династија Рјурикович
Велики кнежеви Кијева